Credner ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Credner (1851–1938), deutscher Konteradmiral
 Georg Credner (1825–1899), deutscher Pädagoge
 Heinrich Credner (1809–1876), deutscher Geologe
 Hermann Credner (1841–1913), deutscher Geologe
 Karl August Credner (1797–1857), deutscher evangelischer Theologe
 Rudolf Credner (1850–1908), deutscher Geograph
 Wilhelm Credner (1892–1948), deutscher Geograph

Siehe auch:
 Hermann-Credner-Preis der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften (DGG)
 Credner-Inseln (auch: Pigeon-Inseln), pazifische Inselgruppe von Papua-Neuguinea
 Credneria, Gattung fossiler Laubholzgewächse aus der Oberkreide
 Crednerit, Mineral
 Gretner